Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1939 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Simonne Mathieu bat Jadwiga Jędrzejowska en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Suzanne Pannetier et Marguerite Lebailly.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
France Simple dames
Sport en France en 1939
Sport en juin 1939